Zach Miller peut désigner :
 Zach Miller (né en 1984), joueur américain de football américain ;
 Zach Miller (né en 1985), joueur américain de football américain ;
 Zach Miller (né en 1988), athlète américain.